Fena kan avse:

 Fena – en extremitet hos olika sjölevande djur
 Simfenor – ett konstgjort hjälpmedel för människor vid simning och dykning
 Fena (karosseridetalj) – en karosseridetalj på bilar
 Fena (aerodynamik) – tunn komponent eller bihang fäst till en större kropp eller struktur av aerodynamiska skäl